Stati Uniti d'America
Crystal Lakes – città della Contea di Ray, Missouri
Crystal Lakes – census-designated place della Contea di Clark, Ohio